Лористон ():
 Джон Ло де Лористон
 Жак Александр Ло де Лористон
 Лористон (имение)